Milja, naziv više različitih mjernih jedinica za duljinu.
 Milje (Trnovo RS, BiH), naselje u općini Trnovo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 Milje (Italija), općina u Tršćanskoj pokrajini u Italiji.
 Milje (biljni rod), Paederota L., biljni rod iz porodice Plantaginaceae.